Социјалдемократе Црне Горе могу бити:

 у најопштијем смислу, присталице социјалдемократске политичке опције у Црној Гори
 у ужем страначком смислу, чланови појединих социјалдемократских странака у Црној Гори:
 Социјалдемократска партија Црне Горе, политичка партија основана 1993. године
 Социјалдемократе Црне Горе (странка), политичка партија осонвана 2015. године
 Социјалдемократска партија реформиста Црне Горе, бивша политичка странка (1992-1993)

Види још
 Списак политичких странака у Црној Гори